На даній сторінці порівнюються загальна та технічна інформація щодо цифрових звукових редакторів і програмного забезпечення для багатотрекового  запису. Для отримання детальнішої інформації, будь ласка дивіться в статтях про окремі продукти.

Цифрові звукові робочі станції 
Загальні відомості про програмне забезпечення:

Звукові редактори 
Загальні відомості про програмне забезпечення:

Підтримка плагінів 
Типи плагінів, що підтримаються на переліченому програмному забезпечені (без емуляції):

Підтримка форматів файлів 
Список типів файлів, які програма може читати та записувати:

Примітки 

Звукозапис